Рудник може да се отнася за някое от следните понятия.

Рударство 
 рудник (също мина, шахта) - предприятие за добив (наричан рударство) на полезни изкопаеми (главно руда); основа за производни наименования.

Топоними 
 Рудник – най-високата планина в Сърбия, Шумадия
 Рудник – квартал в България, Област Бургас
 Рудник – село в България, Област Варна
 Рудник – село в Гърция, Западна Македония, дем Суровичево
 Рудник – село в Република Македония, Община Велес
 Рудник – село в Сърбия, Шумадийски окръг, община Горни Милановац
 Рудник – други села: в Босна и Херцеговина (2), Полша (14), Сърбия (2, вкл. 1 в Косово)

Хора 
 Барбара Рудник (1958-2009) – германска актриса
 Еугениуш Рудник (1932-2016) – полски композитор
 Лев Рудник (1906-1987) – съветски режисьор
 Пол Рудник (1957) – американски писател
 Пьотър Рудник (1957) – беларуски политик
 Рафаел Рудник (1933-2009) – американски поет
 Спиридон Рудник (1914-1976) – съветски офицер
 Яков Рудник (1894-1963) – съветски разузнавач